Пивкинский сельсовет — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Щучанском районе Курганской области Российской Федерации.

Административный центр — село Пивкино.

9 января 2022 года сельсовет был упразднён в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

История 
Статус и границы установлены Законом Курганской области от 3 декабря 2004 года № 894 «Об установлении границ муниципального образования Пивкинского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Щучанского района».
... Деревня сия стоит у изобилующаго карасями озерка Караганкула, или как в окрестностях живущие русские мужики называют Пивкина, от которого и деревня сия такое наименование имеет..."Путешествие по разным местам Российского Государства".П.С.Паллас.(Часть вторая.Книга вторая.1770 год.)

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Щучанского района
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2022 году